Меситас има више значења:

 Меситас (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меситас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику